No Place to Go – cortometraggio del 1925 diretto da Zion Myers
No Place to Go – film del 1927 diretto da Mervyn LeRoy
No Place to Go – film del 1939 diretto da Terry O. Morse (come Terry Morse)
No Place to Go – documentario del 2018 diretto da Jeff Bobo